Аракел:

 Аракел Багишеци (ок. 1380—1454) — выдающийся армянский поэт и музыкант XV века.
 Аракел Даврижеци (ок. 1590—1670) — известный армянский историк XVII века.
 Аракел Сюнеци (1350 — 1425) — выдающийся армянский писатель, философ, музыкант, грамматик, педагог и церковный деятель XIV—XV вв.